Zuspitzung bedeutet

 im allgemeinen Sprachgebrauch eine Eskalation
 Verjüngung einer Tragfläche im Außenbereich, siehe Tragfläche#Tragflächengrundriss

Siehe auch